

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 280P/Larsen est une comète périodique du Système solaire, découverte en 2004 par Jeffrey A. Larsen (1967-).

Médecine 
 Le syndrome de Larsen est une maladie constitutionnelle de l'os dont la caractéristique essentielle est l'existence de dislocations des articulations atteignant surtout le genou, le poignet et l'épaule.
 Le syndrome Larsen-Bourbon est une maladie génétique rare endémique de La Réunion, qui se différencie du syndrome de Larsen en ce que les malades souffrent en plus de nanisme.

Physique 
 En acoustique, l'effet Larsen, ou simplement le larsen, est un phénomène physique de rétroaction observé dès les débuts de la téléphonie et décrit par le physicien danois Søren Larsen (1871-1957).

Culture et société 
 Larsen est une chanson de Zazie sur l'album Zen.
 Larsen est un magazine d'actualité musicale en Fédération Wallonie-Bruxelles.
 Le début Larsen (ou l'ouverture Larsen) est une ouverture aux échecs, du nom du joueur danois Bent Larsen et dont le premier coup est 1. b3.
 Le Søren Larsen est un voilier (brick-goélette) à deux mâts construit en 1949 par les chantiers Soren Larsen & Sons au Danemark.
 Le syndrome de Larsen est une maladie génétique provoquant une dislocation au niveau des articulations.

Patronyme 
Larsen est un patronyme d'origine scandinave, signifiant « fils de Lars » (le prénom Lars est la forme nordique de Laurent). Il est notamment porté par :

Toponyme

Antarctique et Subantarctique 
(en hommage au capitaine danois Carl Anton Larsen)
 la barrière de Larsen, une barrière de glace du nord-ouest de la mer de Weddell, sur la côte orientale de la péninsule Antarctique du  au sud de l'île Hearst ;
 le canal Larsen, un détroit séparant l'île d'Urville de l'île Joinville, au large de l'extrémité de la péninsule Antarctique ;
 les îles Larsen, un petit groupe d'îles sub-antarctiques situées à plus d'un kilomètre au nord-ouest de  (l'extrémité occidentale de l'île du Couronnement), dans le sud des îles Orcades du Sud ;
 la mer de Riiser-Larsen, une mer de l'océan Austral située au nord de la Terre de la Reine-Maud (Antarctique), entre la mer de Lazarev à l'ouest et la mer des Cosmonautes à l'est ;

États-Unis 
(en hommage à l'explorateur de l'Arctique canadien Henry Larsen)
 Larsen Bay, une ville du borough de l'île Kodiak (Alaska).

Homonymie de patronyme
Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien
Homonymie de bateaux